Плеврон может означать:
 Плеврон (сын Этола) — в греческой мифологии один из сыновей Этола и Пронои.
 Плеврон (город) — древний этолийский город.